negatív és nemnegatív számok
 negatív, fényképészet
Negative
 Negative, szerb poprock zenekar
 Negative, finn glam rock együttes
 Negative, a magyar Septicmen együttes harmadik nagylemeze (2007)